

Pessoas 
 John Nunn
 Terri Nunn
 William Nunn Lipscomb

Localidades 
 Nunn (Colorado)
Ou ainda:
 Bar Nunn

Desambiguação
Desambiguações de topônimos